Kazimierz Strawiński – podkomorzy starodubowski, podwojewodzi i regimentarz witebski 
 Kazimierz Strawiński (ps. Bubilos) – oficer napoleoński, uczestnik kampanii 1812, ziemianin, marszałek powiatu trockiego, członek Towarzystwa Szubrawców